В парному розряді жіночого тенісного турніру Betty Barclay Cup 2000, що проходив у рамках Туру WTA 2000, Анна Курникова і Наташа Звєрєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Ніколь Арендт і Манон Боллеграф 65-7, 6-2, 6-4.

Сіяні пари 

 Анна Курникова /  Наташа Звєрєва (чемпіонки)
 Лоранс Куртуа /  Аранча Санчес Вікаріо (півфінал)

 Лаура Монтальво /  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)
 Анн-Гель Сідо /  Кароліна Віс (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

WTA Hamburg